Калоо́кан () — крупный (в составе агломерации Большая Манила) город Филиппин, экономический, политический, культурный центр, считается одним из городов-миллионеров, фактически — один из районов Большой Манилы.

Население — 1 337 714 (2007). С пригородами — 12 285 000 человек (2005). Является одним из городов с самой высокой плотностью населения в мире.

Название 
Название Калоокан происходит от тагальского слова lo-ok, kalook-lookan (kaloob-looban), означающего «самая внутренняя территория».

История 

Город имел большое значение в период Филиппинской революции. В городе в 1933 году возведён памятник революционеру Андесу Бонифацио, увековечивающий первую битву революции 3 августа 1896 года.

Демография

Административно-территориальное деление 
Калоокан входит в Национальный столичный регион (National Capital Region) — единственный регион Филиппин, не делящийся на провинции. Кроме Калоокана, столичную агломерацию составляют следующие города: Манила, Навотас, Малабон, Валенсуэла, Марикина, Пасай, Пасиг, Мандалуйонг, Сан-Хуан, Макати, Тагиг, Паранаке, Лас-Пиньяс, Мунтинлупа, Кесон.

Мэры Калоокана

Организации, расположенные в Калоокане 
 Университет Калоокана
 Штаб-квартира крупнейшего филиппинского производителя автобусов Victory Liner, Inc.

Известные уроженцы 
 Акино де Рамос, Мельхора (1812—1919) — филиппинская революционерка. За свой вклад в историю Филиппин получила звание Великой женщины революции и стала национальным героем своей страны.
 Хесус, Грегория де (1875—1945) — филиппинская революционерка.

Примечания

Ссылки 
 Caloocan City Online — Официальный сайт
 Official website of the Inner Wheel Club of Caloocan

Города-миллионеры Филиппин
Лусон